Fort Lee (Nova Jérsei)
Fort Lee (Virgínia)

Desambiguações de topônimos